Kralovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Královice, comune del distretto di Kladno, in Boemia Centrale
Kralovice, città del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň
Dolní Kralovice, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale